Maria Teresa Francisca de Assis Antónia Carlota Joana Josefa Xavier de Paula Micaela Rafaela Isabel Gonzaga de Bragança (ur. 29 kwietnia 1793 w Queluz, zm. 17 stycznia 1874 w Trieście) – infantka Portugalii i poprzez małżeństwo – infantka Hiszpanii (dla karlistów królowa), księżniczka Beira.

Życiorys 
Urodziła się jako najstarsza córka następcy tronu Portugalii, infanta Jana i jego żony Karoliny Joachimy Burbon. W państwie tym panowała wówczas jej babka Maria I. Jej młodszymi braćmi byli m.in. przyszły król Portugalii Michał I Uzurpator i przyszły cesarz Brazylii Piotr I (także krótko król Portugalii jako Piotr IV).

13 maja 1810 poślubiła w Rio de Janeiro Piotra Karola, infanta Hiszpanii i Portugalii, syna Gabriela Hiszpańskiego i Marii Anny Portugalskiej. Owdowiała w 1812, zaledwie kilka miesięcy po urodzeniu syna:
 Infanta Sebastiana Gabriela (1811-1875), męża (1) Marii Amalii Sycylijskiej (córki króla Franciszka I Burbona), (2) Marii Krystyny Hiszpańskiej (córki księcia Franciszka de Paula Burbona).

Jej drugim mężem był karlistowski pretendent do tronu Hiszpanii Karol (V). Ich ślub per procura odbył się 2 lutego 1838 w Salzburgu. Ceremonię powtórzono 20 października, w obecności obojga małżonków. Z tego związku nie miała dzieci.

Odznaczona portugalskim Wielkim Krzyżem Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z Vila Viçosa i Orderem Szlachetnych Dam Świętej Izabeli, a także hiszpańskim Orderem Królowej Marii Luizy.

Przypisy

Bibliografia 
 thepeerage.com 
 Almanach Gotajski 
 Henri van Oene's Royal Genealogies Page 
  
 WORLDWIDE GUIDE TO WOMEN IN LEADERSHIP 

Dynastia Bragança
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Damy Orderu Świętej Elżbiety
Odznaczeni Orderem Avis (Portugalia)
Odznaczeni Orderem Chrystusa (Portugalia)
Odznaczeni Orderem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z Vila Viçosa
Odznaczeni Orderem Świętego Jakuba od Miecza (Portugalia)
Odznaczeni Wstęgą Trzech Orderów
Urodzeni w 1793
Zmarli w 1874